Ардатовський район:

Ардатовський район — у Мордовії.
 Ардатовський район — у Нижньогородській області.